Seelau ist der deutsche Name von
 Zelewo in der polnischen Woiwodschaft Pommern (Seelau, Kreis Neustadt in Westpreußen)
 Želiv in Tschechien